Јамина, српско презиме (в. Списак осталих српских презимена#Ј)
 Јамина (политичка алијанса), израелска партија